Генри Скруп (; около 1468—1506) — английский аристократ, 6-й барон Скруп из Болтона (с 1498 года).

Биография 
Генри Скруп был сыном Джона Скрупа, 5-го барона Скрупа из Болтона, и его первой жены Джоан Фицхью. Он унаследовал владения и титул отца после его смерти в 1498 году, но за оставшиеся восемь лет своей жизни ни разу не получил вызов в парламент. Скруп умер в 1506 году и был похоронен в Уэнсли в Северном Йоркшире.

6-й барон Скруп из Болтона был женат на Элизабет Перси, дочери Генри Перси, 3-го графа Нортумберленда, и Элеаноры Пойнингс. В этом браке родились:

 Анна, жена Джона Вавасура;
 Генри (около 1480—1533), 7-й барон Скруп из Болтона;
 Джон (до 1498—1544/47).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Скруп
Генри Скруп, барон Скруп из Болтона 06-й
Бароны Англии XV века
Бароны Англии XVI века